De Grand Prix-wegrace van Europa 1994 was de veertiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1994. De race werd verreden op 9 oktober 1994 op het Circuit de Catalunya nabij Barcelona, Spanje.

Max Biaggi werd voor de eerste keer gekroond tot 250 cc-kampioen met een overwinning in de race. Rolf Biland en Kurt Waltisperg werden tijdens het raceweekend op het TT-Circuit Assen, die werd verreden met het wereldkampioenschap superbike, gekroond tot kampioen in de zijspanklasse.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse
De race werd na zes ronden gestopt vanwege hevige regenval. Later werd de race weer herstart.

1994
Europa
Sportevenement in Catalonië
Sport in Montmeló